Arna kan avse:

Arna (namn) – ett kvinnonamn
Arna – en frazione i Perugia under antiken, se Perugia
Arna (djur) – ett släkte av fjärilar
Arna, Bergen – en stadsdel i Bergen
Arna, Norge – en tidigare kommun i Norge